Trash pode referir-se a:

Filme trash — filmes de baixo custo, ou que aparentam ser, usando de equipe ou material baratos
Trash (álbum) - álbum de Alice Cooper
 Trash (filme) - filme de suspense e drama britânico e brasileiro, dirigido por Stephen Daldry
Thrash metal — gênero de música

Desambiguação